Jaelyn Fox (Las Vegas, Nevada; 18 de febrero de 1988 en ) es una actriz pornográfica estadounidense. Se inició en la industria del cine para adultos en 2007 a la edad de 19 años y desde entonces ha aparecido en más de 200 películas.

Referencias

Enlaces externos 

 
 
 

Actrices pornográficas de Estados Unidos